El término Hudson puede referirse a:

Personas 
 Guillermo Enrique Hudson, naturalista y escritor argentino.
 Henry Hudson, navegante británico.
 Kate Hudson, actriz estadounidense.
 Rock Hudson, actor estadounidense.
 Saul Hudson, guitarrista británico.
 William Hudson, botánico británico.

Accidentes geográficos 
 Bahía de Hudson, bahía de Canadá.
 Estrecho de Hudson, estrecho de Canadá.
 Río Hudson, en el estado de Nueva York, Estados Unidos.
 Volcán Hudson, volcán de Chile.

Localidades 
Argentina
 Hudson, localidad de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina.

Canadá
 Hudson, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.

Estados Unidos
 Hudson, localidad de Carolina del Norte, Estados Unidos de América.
 Hudson, localidad de Colorado, Estados Unidos de América.
 Hudson, localidad de Dakota del Sur, Estados Unidos de América.
 Hudson, localidad de Florida, Estados Unidos de América.
 Hudson, localidad de Illinois, Estados Unidos de América.
 Hudson, localidad de Indiana, Estados Unidos de América.
 Hudson, localidad de Iowa, Estados Unidos de América.
 Hudson, localidad de Maine, Estados Unidos de América.
 Hudson, localidad de Massachusetts, Estados Unidos de América.
 Hudson, localidad de Míchigan, Estados Unidos de América.
 Hudson, ciudad del Condado de Columbia (Nueva York), en los Estados Unidos de América.
 Hudson, localidad de Nuevo Hampshire, Estados Unidos de América.
 Hudson, ciudad del Condado de Summit (Ohio), en los Estados Unidos de América.
 Hudson, localidad de Pensilvania, Estados Unidos de América.
 Hudson, localidad de Texas, Estados Unidos de América.
 Hudson, localidad de Wisconsin, Estados Unidos de América.
 Hudson, localidad de Wyoming, Estados Unidos de América.
 Condado de Hudson en el estado de Nueva Jersey.

Empresas 
 Hudson Soft, empresa de videojuegos japonesa.
 Compañía de la Bahía de Hudson, empresa candadiense.
 Hudson Motor Car Company, un fabricante de automóviles.

Otros 
 Hudson (software), software de Integración continua.
 Lockheed Hudson, aeronave de la Segunda Guerra Mundial
 Hudson, estación del Ferrocarril General Roca